Островерховка — название населённых пунктов на Украине:

 Островерховка — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Островерховка — село в Змиёвском районе Харьковской области.